Javier Garfias de los Santos (1929-2005), empresario y criador de reses bravas mexicano.

Fundador de las Ganaderías Garfias, Javier Garfias y los Cués. Es considerado uno de los ganaderos de toros de lídia más importantes de la segunda mitad del siglo XX en México. Fue además Gerente General de Demsa empresa que manejó los destinos de la Plaza México entre 1971 y 1976. En la actualidad la Ganadería de Garfias es manejada por su hijo Pedro Garfias. La ganadería Javier Garfias por su hijo Javier y Los Cues por su hija Angela.

Ganadero 
Funda la ganadería en 1948, en San Luis Potosí, con 25 vacas de Santo Domingo, y un semental de Torrecilla. Entre 1953 y 1956 le agregó 82 vacas, ocho sementales de Torrecilla y uno de San Mateo. En 1970, traslada la dehesa al Rancho Los Cués, en el municipio de Huimilpán, Querétaro.

La ganadería debuta el 15 de febrero de 1953 en Torreón, Coahuila, con la presentación de Fermín Rivera, Carlos Vera "Cañitas" y Rafael Llorente. Se presentó el 14 de septiembre de 1958 en la Monumental Plaza México con una novillada toreada por Heriberto Quintero, Mariano Rodríguez y Jesús Peralta. El 3 de enero de 1965 lidió su primera corrida de toros en el coso de Insurgentes, con Joselito Huerta, Jaime Rangel y Victoriano Valencia. Sus toros han sido de leyenda y permitieron el lucimiento de grandes toreros como Manolo Martínez, Eloy Cavazos, Curro Rivera, Mariano Ramos, así como de los españoles Antonio Ordóñez, Paco Camino, Pedro Gutiérrez Moya "Niño de la Capea", Sebastián "Palomo" Linares, Pablo Hermoso de Mendoza, Jorge Gutiérrez y José Mari Manzanares. La Ganadería Garfias fue la ganadería que más corridas toreo Manolo Martínez al torear 102 corridas de toros. 

Más de doscientos ganaderos en todo el mundo han fundado, refrescado la sangre o cruzado sus ganaderías con los vientres y sementales de Garfias en México y que han sido exportados a Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, EE. UU. y Centroamérica. Es ya considerado un encaste "Garfias", ya que más del 80% de los toros de lidia en México tienen su sangre. 
Enlace a reportaje fotográfico en la finca Los Cues. Realizado por el fotógrafo español Javier Iriarte en enero de 2008.http://picasaweb.google.com/pulsa.es/GanaderAGarfiasFincaLosCues

Toros Emblemáticos 
1968, Bicentenaria Monumental Plaza de Lima en el Perú, Antonio Ordóñez le corto orejas y rabo
30 de enero de 1972, Plaza México, Manolo Martínez le cortó orejas y rabo a "Gladiador".
7 de enero de 1973, en el mismo escenario, Palomo Linares lo igualó con "Tenorio".
22 de diciembre de 1974; Curro Rivera con "Horchatita"; Pedro Gutiérrez Moya "Niño de la Capea" con "Corvas Dulces".
11 de enero de 1976 Eloy Cavazos, "Vidriero". 
17 de febrero de l980. Marcos Ortega indultó a "Boca Seca".
 1982, Eloy Cavazos le realizó estupendas faenas a "Curtidor" (orejas y Rabo) y "Mesonero" (orejas y Rabo), sí como José Mari Manzanares a "Gazpachero" (Orejas y Rabo).
 17 de octubre de 1993, toro de la temporada en México, por Manolo Mejía a "Costurero".
 2 de mayo de 1992 indulto por Mariano Ramos a "Tocayo" en Monumental de Aguascalientes.
 1997, Heraldo a la mejor corrida de la temporada en la Plaza México
 5 de febrero de 2000. Pablo Hermoso de Mendoza a "Preferido" (orejas y rabo) en la Plaza México.
 19 de febrero de 2006. Toro "Capeto" lidiado por Luis Ricardo Mediana en la Plaza México. Mejor toro de la temporada 2006. Trofeo a la mejor ganadería 2005-2006.
 7 de enero de 2007. Plaza México, Toros Conquistador y Rey Mago fueron toros destacados en la despedida del Pana. Mejor toro y mejor ganadería de temporada 2006-2007.

DEMSA 

Javier Garfias releva en el timón de la Monumental al cubano Ángel Vázquez, para durante el decenio de los años setenta organizar seis temporadas exitosas con su empresa Demsa, donde brillaron Manolo Martínez y Paco Camino, y en las que se le dio grandes oportunidades a los novilleros.

Empresarios de México
Ganaderos de México
Tauromaquia en México